Inoue Kikuko, japán díjlovas
 Inoue Kikuko, japán színművésznő, énekesnő